UNED est un sigle pouvant désigner :
L'Université nationale d'enseignement à distance, université espagnole.
L'Université d'État à distance, université publique du Costa Rica.